Округ штата Раджастхан – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства. Всего в штате насчитывается 33 округа.

Список округов

Примечания